Анри Эдмон Кросс (; , Дуэ — , Ле-Лаванду, Вар) — французский художник, один из крупнейших представителей неоимпрессионизма. Настоящее имя Анри Эдмон Делакруа (). В 1881 году перевёл свою фамилию с французского на английский, чтобы не оказаться в тени художника Эжена Делакруа. Позже, в 1886 году, ещё раз сменил имя на «Анри Эдмон Кросс», чтобы отмежеваться от французского скульптора Анри Кросса.

Жизнь и творчество 

Получил юридическое образование, после чего учился живописи в школе Ф. Бонвена. Ранние работы написаны Кроссом в реалистической манере, «тяжёлым» цветом, и лишь попав под влияние Моне и Сёра, он начал писать свои картины лёгкими, яркими красками.

После того, как Кросс в 1884 году вместе с Синьяком и Сёра основывает Салон Независимых, он принимает пуантилистскую манеру живописи (техника раздельного мазка-точки), однако свои маринистские произведения, обнажённую натуру и портреты выполняет большими, широкими мазками кисти. В 1890-е годы работает вместе с Синьяком, входит в группу неоимпрессионистов, знакомится с литераторами и критиками Феликсом Фенеоном, Андре Жидом и Эмилем Верхарном. Регулярно выставляется, до конца дней следует принципам пуантилизма. В 1904 году встречается с Анри Матиссом, переживает плодотворный завершающий период творчества, обращается к мифологическим мотивам. В поздних работах чувствуется итальянское влияние — более мягкий стиль и не столь систематизированная техника рисунка.

В связи с преимущественным использованием в работе «основных» красок, Кросс рассматривается также как предшественник фовистов. Друг Кросса Поль Синьяк восхищался его достижениями в области «цвета и синтеза форм».Одинокий гений, одновременно и холодный методичный мыслитель и страстный взволнованный мечтатель. Поль СиньякВ 2013 году на аукционах Sotbey’s были проданы четыре картины Анри Эдмона Кросса: «Провансальский пейзаж» (Paysage Provençal) — 87,5 тысяч долларов США; «Купальщицы» (Baigneuses) — 301, 25 тысяч фунтов стерлингов; «На берегу Сент-Клер» (La Plage De Saint-Clair) — 825,25 тысяч фунтов стерлингов; «Весенняя роза» (Printemps Rose) — 1,205 млн долларов США.

Избранные полотна 
 «Золотые острова» (1891—1892) Париж, музей современного искусства
 «Ферма, утро» (1893), Музей изобразительного искусства Нанси
 «Вечерняя песня» (1893—1894) Париж, музей Орсе
 «Венеция» (1903) Зальцбург, галерея Сали
 «Бухта Кавальер» (1906), Сен-Тропе, музей Аннонсиад.
 «Берег Прованса» (1906—1907) Дуайи, музей де ла Шартрёз
 «Перед штормом. Купающиеся» (1907—1908) частное собрание.

Галерея

Примечания

Литература 
 Die Welt der Malerei. — Köln, 1990.

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Пуантилизм
Анархисты Франции
Художники-постимпрессионисты